Denes nad Makedonija ("Денес над Македонија"; in italiano: 'Oggi sulla Macedonia'), è l'inno nazionale della Macedonia del Nord.

Storia 
Venne composto e creato nel 1943 da Vlado Maleski (1919–84). Venne adottato come inno dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia quando venne ufficialmente stabilita dopo la seconda guerra mondiale. In seguito questa musica, una marcia di forte impatto, venne scelta come inno della nuova Repubblica di Macedonia indipendente, munita però di un nuovo testo, opera di Todor Skalovski (1909–2004).

Testo

Testo in macedone

Traduzione italiana
Oggi sopra la Macedonia nasce
il nuovo sole della libertà
i Macedoni combattono
per i loro diritti!
i Macedoni combattono
per i loro diritti!

Adesso di nuovo sventola la bandiera
della Repubblica di Kruševo
Gozze Delcev, Pitu Guli,
Dame Gruev, Sandanski!
Gozze Delcev, Pitu Guli,
Dame Gruev, Sandanski!

Le foreste macedoni cantano
nuove canzoni e nuovi versi
la Macedonia libera,
libera vive!
la Macedonia libera,
libera vive!

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Inni nazionali europei
Brani musicali di artisti macedoni